Woolstencroft est un patronyme pouvant désigner:

Lauren Woolstencroft (née en 1981), skieuse alpine canadienne
Lynne Woolstencroft, femme politique municipale canadienne de l'Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme